Stresow (Saksen-Anhalt), plaats in Saksen-Anhalt.
 Stresow (Berlijn), wijk in Berlijn.